Valtinho pode ser:

 Válter da Silva (1977), jogador de basquete brasileiro.
 Valter César Gomes (1966), jogador e técnico de futebol (Volta Redonda FC).
 Walter Machado da Silva Filho (1967), futebolista brasileiro (Flamengo, Vila Nova, Sp. Braga, Sporting CP, filho do Wálter Machado da Silva "Silva Batuta").

Desambiguações de antropônimos